El término oceánico puede referirse:

 a lo perteneciente o relativo al océano;
 a lo perteneciente o relativo a Oceanía;
 al gentilicio correspondiente a Oceanía;
 a lo relativo a las lenguas oceánicas;
 a lo relativo al clima oceánico.

Referencias